Loiola, quartier d'Azpeitia
 Loiola, quartier de Saint-Sébastien
 Loiola, quartier d'Arratzu

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme